Доріа — впливовий аристократичний рід, який відігравав важливу роль у Генуезькій республіці з XII по XVI століття

Персоналії 
 Пагано Доріа — генуезький  адмірал, який очолював генуезький флот під час конфлікту між Генуезькою Республікою та Венецією в середині XIV століття.
 Оберто Доріа — генуезький адмірал, політичний і військовий діяч Генуезької республіки, який був адміралом генезького флоту і керував республікою на посаді капітано-дель-пополо.
 Ламба Доріа (1245—1323) — державний і військовий діяч Генуезької республіки кінця XIII — початку XIV століття
 Андреа Доріа (1466—1560) — генуезький адмірал і державний діяч.
 Джовані Андреа Доріа (1539—1606) — адмірал генуезького флоту. Представник роду Доріа, внучатий племінник адмірала Андреа Доріа.
 Джакомо Доріа (1840—1913) — італійський біолог, дослідник і політичний діяч, маркіз.
 Мері Доріа Расселл (1950) — американська письменниця, що працює в жанрах наукової фантастики, історичної прози і детектива.

Кораблі 
 «Андреа Доріа» — серія лінкорів Королівських ВМС Італії періоду Першої світової війни.
 «Андреа Доріа» — італійський лінкор однойменного типу типу.
 «Андреа Доріа» — крейсери-вертольотоносці військово-морських сил Італії 1960-1990-х років.
 «Андреа Доріа» — крейсер-вертольотоносець військово-морських сил Італії однойменного типу.
 «Андреа Доріа» — есмінець типу «Орідзонте». Збудований у 2007 році. Станом на 2020 рік перебуває у строю.
 «Андреа Доріа» — італійський трансатлантичний лайнер.

Топоніми 
 Монтелеоне-Рокка-Дорія — муніципалітет в Італії, у регіоні Сардинія.

Інше 
 Палаццо Доріа-Памфілі — палац у Римі.
 Вілла Доріа Памфілі — вілла у Римі.
 Галерея Доріа-Памфілі — приватна галерея з багатим зібранням живопису, скульптур та меблів у Римі.
 Гоноцефал Доріа (Gonocephalus doriae) — вид агамових ящірок роду Гоноцефал.
 2175 Андреа Дорія — астероїд головного поясу.

Доріа